

Musica 
 El Camino (The Road) – album di Hilton Ruiz del 1988
 El Camino – album di Adriana Evans del 2007
 El Camino – album dei Black Keys del 2011
 El Camino – album dei Vox Dei del 2005

Cinema 
 El Camino - Il film di Breaking Bad (El Camino: A Breaking Bad Movie) – film del 2019 diretto da Vince Gilligan

Altro 
 El Camino – comunità non incorporata della contea di Tehama, in California
 El Camino College – college della contea di Los Angeles
 Chevrolet El Camino – veicolo prodotto dalla Chevrolet

Pagine correlate 
Camino
El Camino Real